Cervix (die; lat. Fem.  ,Hals‘, ,Nacken‘) oder Zervix steht für:

 Cervix uteri, Gebärmutterhals 
 Zahnhals, 
 Blasenhals (Cervix vesicae), siehe Harnblase

Siehe auch:
 Collum